Kliniken kan avse:

Kliniken (film) – en amerikansk film från 1971 regisserad av Arthur Hiller med George C. Scott i huvudrollen
Kliniken (TV-serie) – en tysk TV-serie som visades 1985-1989
Kliniken (pjäs) – en teaterpjäs av Lars Norén

Se även 
 Klinik